Ијан Стјуарт може бити :

 Ијан Стјуарт (музичар),  шкотски клавијатуриста, један од оснивача рок групе Ролингстонси (1838—1985) 
 Ијан Стјуарт (атлетичар), олимпијац Уједињеног Краљевства, освајач олимпијске медаље 1872. (1949—)